Alexandre de la Peña é um violonista e bandolinista, arranjador e compositor de música popular brasileira.

Discografia 
Galo Preto 30 anos (Galo Preto)
Radamés Gnattali
Orquestra de Cordas Brasileiras (Orquestra de Cordas Brasileiras)

Cantores do Rio de Janeiro (estado)
Compositores do Rio de Janeiro (estado)